Hegeler ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Hegeler (1965–2022), deutsche Schachspielerin
 Hartmut Hegeler (* 1946), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor zum Thema Hexenverfolgungen
 Heinrich Hegeler (1861–1932), deutscher Genre-, Porträt- und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Jens Hegeler (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Mary Hegeler Carus (1861–1936), US-amerikanische Ingenieurin und Unternehmerin
 Wilhelm Hegeler (1870–1943), deutscher Schriftsteller, Kriegsberichterstatter und Krankenpfleger